Peithon, Pithon und Python (altgriech. Πείθων, Πίθων oder Πύθων = Wahrsager) waren antike griechische männliche Personennamen, die hauptsächlich in Makedonien gebräuchlich waren.

Varianten 
Peithon, Pithon, Python

Namensträger 
 Peithon (Sohn des Agenor), Sohn des Agenor, Offizier des Alexander des Großen
 Peithon (Sohn des Krateas), Sohn des Krateas, einer der Somatophylakes Alexanders
 Peithon (Sohn des Sosikles), Sohn des Sosikles, Offizier Alexanders
 Peithon (Sohn des Antigenes), Sohn des Antigenes, Offizier Alexanders
 Python von Abdera aus Abdera
 Python von Enna aus Enna auf Sizilien
 Python von Ainos in Thrakien, Schüler Platons, ermordete 360/59 v. Chr. zusammen mit seinem Bruder Herakleides Kotys I., König der thrakischen Odrysen
 Python von Byzanz, Redner aus Byzantion, Schüler des Isokrates
 Python (Dichter), Verfasser eines Satyrspiels am Hof Alexanders des Großen
 Python (Bithynier) aus Bithynien, 164 v. Chr. als Botschafter in Rom
 Python (Krokodilopolis), um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Vorsteher der königlichen Bank des Gaues Arsinoites mit dem Sitz in Krokodilopolis
 Python von Ainos, Philosoph aus Ainos in Thrakien
 Python (Töpfer), ein attischer Töpfer, im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen tätig
 Python (Vasenmaler), ein paestanischer Vasenmaler

Griechischer Personenname
Männlicher Vorname